Literatura
 To the Last Man (livro de Jeff Shaara)
 To the Last Man (livro de Zane Grey)

Cinema
To the Last Man (1923), filme mudo de Victor Fleming, adaptação do livro de Zane Grey
To the Last Man (1933), com Randolph Scott, também adaptado do livro de Zane Grey

Outros usos
To the Last Man (filme pornográfico), de conteúdo LGBT